Ве́лькер () — фамилия:
 Велькер, Герман (1822—1897) — немецкий анатом и антрополог.
 Велькер, Карл Теодор (1790—1869) — немецкий юрист.
 Велькер, Фридрих Готлиб (1784—1868) — немецкий филолог и археолог, старший брат Карла Теодора Велькера.